Великое Поле — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Великое Поле — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Великое Поле — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Великое Поле — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Великое Поле — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Великое Поле — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Великое Поле — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Великое Поле — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Великое Поле — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Великое Поле — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Великое Поле — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Великое Поле — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Великое Поле — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Украина 
 Великое Поле — село в Березновском районе Ровненской области.

См. также 
 Великополье